Hálfdan hinn mildi Eysteinsson – semi-leggendario re di Romerike e di Vestfold
 Ingvarr Eysteinsson – semi-leggendario re sueone della casata dei Yngling
 Ragnvald Eysteinsson – condottiero norvegese, conte di Møre e delle Orcadi
 Sigurd Eysteinsson – conte delle Orcadi